Svärdsliljan kan syfta på:

 Svärdslilja – en art i irissläktet
 Svärdsliljan – en figur i Alice i Underlandet, se Lista över figurer i Disneys tecknade filmer